Ariel Behar e Gonzalo Escobar erano i detentori del titolo, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Pierre-Hugues Herbert e Arthur Rinderknech hanno sconfitto Zdeněk Kolář e Lukáš Rosol con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Robin Haase /  Divij Sharan (quarti di finale)
  Andrés Molteni /  Hugo Nys (primo turno)

  Artem Sitak /  Igor Zelenay (primo turno)
  André Göransson /  Gonçalo Oliveira (quarti di finale)

Wildcard 

  Jonáš Forejtek /  Michael Vrbenský (primo turno)
  Zdeněk Kolář /  Lukáš Rosol (finale)

  Jiří Lehečka /  Tomáš Macháč (semifinale, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

I. ČLTK Prague Open 2020